Ormiston est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Callum Ormiston (né en 2000), coureur cycliste sud-africain
 (1915-1977), homme politique fédéral canadien
 (1880-1917), joueur écossais de football
Laura Ormiston Chant (1848-1923), militante des droits des femmes anglaise
 (né en 1955), joueur de cricket néo-zélandais
, journaliste de la télévision canadienne
 (1878-1937), homme politique écossais

Toponyme

, quartier résidentiel de Redland City, Queensland
Ormiston Creek, affluent de la Finke River dans le Territoire du Nord

, hameau de la Saskatchewan

Ormiston, village de l'East Lothian

, circonscription de Belfast

Ormiston, banlieue d'Auckland

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme